El burgués gentilhombre o Le bourgeois gentilhomme puede referirse a:

 El burgués gentilhombre, comedia-ballet de Molière estrenada en 1670.
 El burgués gentilhombre, ballet de George Balanchine de 1979.
 El burgués gentilhombre, suite para orquesta de Richard Strauss escrita entre 1911 y 1917.